Элоян — армянская фамилия.

Известные носители:
 Элоян, Сергей Норикович (род. 1958) — российский художник, народный художник Российской Федерации (2021).
 Элоян, Юрий Гарегинович (арм. Յուրիկ Գարեգինի Էլոյան; 1941—2015) — советский, армянский режиссёр, педагог и актёр.